Ciceri ist der Familienname folgender Personen:

 Alessandro Ciceri (1932–1990), italienischer Sportschütze
 Francesco Ciceri (1521–1596), italienischer Humanist und Hochschullehrer
 Francesco Ciceri (Bischof) (1848–1924), italienischer Geistlicher, Bischof von Pavia
 Carlo Stefano Anastasio Ciceri (1616–1694), Bischof von Como und Kardinal
 Carlo Ciceri (Komponist) (* 1980)
 Rita Ciceri, italienische Assistant-Professorin für allgemeine Psychologie an der Università Cattolica del Sacro Cuore